Een verkeersweg:
 N545 (België)
 N545 (Frankrijk)
 N545 (Nederland), zie Provinciale weg 545

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing